Ма́йкл Ре́дд (; род. 24 августа 1979, Колумбус, штат Огайо) — американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации. Три года провёл в Университете штата Огайо. Был выбран под 43-м номером на драфте НБА 2000 года командой «Милуоки Бакс». В 2004 году участвовал в Матче всех звёзд НБА, а также был включён в третью сборную звёзд по итогам сезона. Олимпийский чемпион 2008 года и чемпион Америки 2007 года в составе сборной США.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Подробная статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Огайо Стэйт Баккайс» (баскетбол)
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки сборной США по баскетболу
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы Америки по баскетболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года